Csehország
 Náměšť nad Oslavou, település a Třebíči járásban
 Náměšť na Hané, település az Olomouci járásban